Осада Тира (январь-июль, 332 до н. э.) — семимесячная осада и штурм Александром Македонским финикийского города Тира.  Падение неприступного города явилось не только одной из самых ярких побед в послужном списке Александра, но и вошло в анналы мирового военного искусства.

Предыстория 
В битве при Иссе в ноябре 333 до н. э. Александр Македонский разгромил персидское войско царя Дария III. Дарий бежал вглубь Персидской державы, а Александр двинулся в Финикию, чтобы обезопасить свой тыл от персидского флота. Финикийские города Библ, Сидон и Арвад покорились Александру, но крупнейший город Финикии, Тир, отказался впустить македонян, хотя обещал заключить с Александром союз и не помогать персам. Между тем тирский царь Адземилк воевал на стороне персов, а тирская флотилия была одна из самых многочисленных в Средиземном море, чтобы Александр мог рисковать, приняв благовидные отговорки тирийцев. Македонский царь так изложил перед своими военачальниками необходимость осады неприступного Тира:
«… нам опасно предпринимать поход на Египет (на море ведь господствуют персы) и преследовать Дария, оставив за собой этот город, на который нельзя положиться, а Египет и Кипр в руках персов. Это опасно вообще, а особенно для положения дел в Элладе. Если персы опять завладеют побережьем, а мы в это время будем идти с нашим войском на Вавилон и на Дария, то они, располагая ещё большими силами, перенесут войну в Элладу; лакедемоняне сразу же начнут с нами войну; Афины до сих пор удерживал от неё больше страх, чем расположение к нам. Если мы сметем Тир, то вся Финикия будет нашей и к нам, разумеется, перейдет финикийский флот, а он у персов самый большой и сильный. … Располагая на море македонскими и финикийскими кораблями и присоединив Кипр, мы прочно утвердим наше морское господство, и тогда поход в Египет не представит для нас труда. А когда мы покорим Египет, то ни в Элладе, ни дома не останется больше ничего, что могло бы внушать подозрение, и тогда мы и пойдём на Вавилон, совершенно успокоившись насчет наших домашних дел.»

Неприступный Тир 

Тир располагался на скалистом острове, куда его перенесли жители в 586 до н. э., спасаясь от войск вавилонского царя Навуходоносора. На материке остались кладбище и развалины старого города, а новый Тир обнесли высокой стеной по всему периметру острова. В ходе археологических работ определено, что островная площадь Тира равнялась приблизительно 58 га. Протяжённость острова в античное время была 1,6 км, в наше время очертания изменились — остров соединился перемычкой с материком, а его длина уменьшилась до километра. Ширина пролива, отделяющего остров от материка, составляла в античное время 4 стадии, то есть 700—800 м. Глубина пролива не превышала 5 м, вблизи материкового берега дно было мелкое и илистое. В 2 гаванях Тира, юго-восточной и северной, базировался сильный флот, способный прорвать морскую блокаду. Северная, или Сидонская, гавань сохранилась до наших дней.

Кроме моря город ограждала стена, о которой свидетельствует Арриан:
«Стены у них со стороны насыпи были высотой чуть не 45 метров и соответствующей ширины, из больших камней, сплоченных известью.»

Несмотря на то, что античные писатели любили красочные преувеличения, и в действительности, например, внутренние стены Константинополя византийского времени, одного из самых могучих фортификационных сооружений древности, имели высоту лишь 12 метров, тем не менее высота стен Тира в 45 м (высота 15-этажного дома) не выглядит таким уж преувеличением. Стены на других направлениях были, конечно же, ниже, и по оценке могли не превышать 8—10 м.

Город защищали 8-9 тысяч мужчин, граждан Тира. Согласно Юстину, Курцию и Диодору тирийцы вывезли в Карфаген небоеспособное население, хотя большая часть женщин и детей осталась в городе.

Тирийцы рассчитывали на свой сильный флот, неприступность острова и помощь союзного Карфагена. Александр располагал непобедимой сухопутной армией, людскими ресурсами подвластных народов и верой в божественные знамения, благоприятствующие ему.

1-й этап осады 

Александр решил соединить насыпью материк с городом, а затем по насыпи подвести
осадные машины к стенам Тира. За 60 лет до Александра подобное проделал сиракузский тиран Дионисий I, когда осаждал сицилийский город Мотий, расположенный на острове примерно в 1,2 км от берега. Однако пролив, отделяющий Мотий от берега, был неглубокий в отличие от Тира.
Осадными работами руководил военный инженер Александра — Диад Пеллийский. Десятки тысяч людей занялись строительными работами: вбивались колья в илистое дно, насыпались камни, поверх них валили лесной материал. Развалины старого Тира на материке предоставили в изобилии камень, дерево подвозилось с Ливанских гор. Мол, шириной в 60 м, медленно приближался к городу.

Для защиты строителей от вылазок тирских триер македоняне установили на насыпи две деревянные башни, прикрытые шкурами и кожами от огненных стрел. Тирийцы подвели судно, до краев наполненное горючим материалом, прямо на башни. Они не дали потушить пожар, обстреливая македонян с триер, а затем, выплыв из города на множестве челноков, тирийцы разрушили насыпь. Усилившийся в тот же день ветер нагнал волны, которые довершили уничтожение мола. Труды и месяцы работы пропали напрасно.

Александр распорядился о строительстве новой насыпи, шире прежней, а сам отправился в Сидон собирать свой флот, без которого осада Тира выглядела безнадёжной.

2-й этап осады 

Герострат, царь Арада, и Энил, царь Библа, узнав, что города их во власти Александра, отпали от персов и приплыли к македонскому царю. Вместе с флотилией Сидона количество финикийских кораблей под началом Александра составляло 80. Ещё около 25 кораблей прислали союзники из малоазийских государств. Кипрские цари со 120 кораблями также присоединились к Александру. Таким образом флот Александра составлял около 225 кораблей по Арриану, Курций говорит о флоте в 190 кораблей.

Тирийцы не приняли морского сражения и укрылись в гаванях. Кипрская флотилия блокировала северную гавань, обращённую в сторону Сидона, а финикийский флот южную, обращённую в сторону Египта. Ремесленники изготовили множество осадных орудий, одни из которых подвели к стенам Тира по восстановленной насыпи, другие установили на кораблях, вставших на якоря вдоль стены. Таранами прямо с кораблей пытались пробить стену. Прежде чем подвели корабли, пришлось вытащить большие камни с мелководья возле стен. Тирийцы постоянно устраивали вылазки, подрезая якорные канаты, пока македоняне не стали использовать цепи для якорей. В одну из вылазок тирийцы внезапно атаковали флот киприотов и пустили ко дну несколько их кораблей, а ещё больше повредили. Правда, и сами они понесли тяжёлые потери при отступлении.

Александр приступил к штурму окружённого со всех сторон города:
«Так как теперь от флота тирийцам не было никакой пользы, то македонцы смогли подвести машины к самым стенам. Машины, стоявшие на насыпи, не нанесли стене никаких значительных повреждений: так она была крепка. Подвели некоторые суда с машинами и с той стороны города, которая была обращена к Сидону. Когда и здесь ничего не добились, Александр, продолжая всюду свои попытки, перешел к южной стене, обращённой в сторону Египта. Здесь, наконец, стену на значительном пространстве расшатали; часть её обломалась и рухнула. Там, где она обрушилась, навели, как было возможно, мостки и в течение короткого времени пытались идти на приступ; тирийцы, однако, легко отбросили македонян.»

Диодор добавляет, что пролом был около 30 м в длину, но за ночь тирийцы восстановили стену.

Через 3 дня Александр возобновил штурм. Сначала расшатали стену возле южной гавани, затем к проделанному пролому подошли корабли с мостками и пехотой. Первым взошёл на стену Тира македонец Адмет со своими щитоносцами. Вскоре македоняне захватили все стены с башнями и проникли в город.

Одновременно корабли киприотов и союзных финикийцев ворвались в обе гавани Тира.

Началась резня защитников города.

Город пал на 7-й месяц осады в июле 332 до н. э.

Итоги осады Тира 
За время осады погибло около 400 македонян. Тирийцев пало 8—9 тысяч: 6—7 тысяч мужчин погибло во время штурма, ещё 2 тысячи были распяты на крестах вдоль моря.

В живых остались немногие мужчины из правителей города, укрывшиеся в священном храме Геракла. По словам Арриана в рабство было продано 30 тысяч захваченных жителей Тира, Диодор пишет о 13 тысяч пленников. Курций сообщает, что около 15 тысяч жителей было спасено союзниками из Сидона, которые тайно переправили тирийцев в Сидон. Финикийцы славились как работорговцы, вероятно из 30 тысяч пленников половина была продана через сидонян.

Александр заселил Тир населением из окрестных мест, назначил им нового царя, а сам двинулся в Египет через Палестину, где ему пришлось осаждать филистимский город Газу.

См. также 
 Александр III Великий
 Сражения Александра Македонского
 Война Карфагена с Александром Македонским

Примечания

Литература 
 Арриан (2.16—24), Курций (4.2—4), Диодор (17.40—46), Юстин (11.10, 18.3), Плутарх («Александр», 24—25)
 Арриан, Поход Александра, — : МИФ, 1993. — Кн. 2.
 Квинт Курций Руф. История Александра Македонского. — : Издательство МГУ, 1993.
 Diodorus Siculus, Book XVII, с сайта проекта Perseus

Сражения Финикии
История Ливана
Тир (город)
Сражения 332 года до н. э.
Осады 332 года до н. э.